Mazha kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Mazja, vattendrag, Minsks voblast,

Kina 

 Mazha (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Mazha (socken i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar